Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 11. až 14. lednem 2017. Účastnilo se jí sto dvacet osm hráčů, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo sedmnáct z nich do navazujícího mužského singlu. Šestnáct řádně a Kanaďan Peter Polansky po odstoupení Kokkinakise jako tzv. šťastný poražený.

Ve druhém kole svedl třísetovou bitvu první nasazený a 102. hráč žebříčku Radek Štěpánek se Slovincem Blažem Kavčičem. Přestože do rozhodující sady vstoupil ztrátou podání a stavem gamů 0–2, dokázal ji získat poměrem 8–6. V závěrečném kole přehrál 227. australského muže klasifikace Johna-Patricka Smithe ve dvou setech a počtrnácté prošel do melbournské dvouhry. Zároveň se v 38 letech stal nejstarším kvalifikantem na grandslamu za předchozích 40 roků, když starším postupujícím byl před ním, také na Australian Open 1977, tehdy 42letý Mal Anderson. Štěpánek vyhrál devatenáctý zápas v kvalifikaci za sebou, když naposledy předtím neuspěl na květnovém Rome Masters 2016.

Na prahu vyřazení se ve svém druhém zápase ocitl 165. hráč žebříčku Jan Šátral, když Japonec Jasutaka Učijama ve třetím setu vedl 5–4 na gamy a šel podávat na vítězství. Zápas však byl v daný moment přerušen pro déšť. Koncovku po návratu na dvorec zvládl český tenista, jenž soupeři vůbec poprvé prolomil servis a srovnal na 5–5. Po dalším brejku vyhrál 7–6, 1–6, 9–7 a postoupil do kvalifikačního kola. V něm však nestačil na Itala Lucu Vanniho po třísetovém průběhu.

Hráči

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
 Radek Štěpánek (kvalifikován) Frances Tiafoe (kvalifikován)
 Jozef Kovalík (1. kolo)
 Júiči Sugita (2. kolo)
 Nicolás Kicker (1. kolo)
 Bjorn Fratangelo (kvalifikován)
 Stefan Kozlov (1. kolo)
 Benjamin Becker (1. kolo)
 João Souza (1. kolo)
 Lukáš Lacko (kvalifikován)
 Jevgenij Donskoj (kvalifikační kolo)
 Alessandro Giannessi (1. kolo)
 Taró Daniel (2. kolo)
 Tobias Kamke (2. kolo)
 Marius Copil (1. kolo)
 Marco Chiudinelli (1. kolo)
 Arthur De Greef (1. kolo)
 Denis Kudla (kvalifikační kolo)
 Vasek Pospisil (1. kolo)
 Rajeev Ram (kvalifikační kolo) Ernesto Escobedo (kvalifikován)
 Peter Polansky (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
 Henri Laaksonen (1. kolo)
 Andrej Martin (1. kolo)
 Tim Smyczek (kvalifikační kolo)
 Julien Benneteau (kvalifikační kolo)
 Norbert Gombos (1. kolo)
 Teimuraz Gabašvili (1. kolo) Go Soeda (kvalifikován)
 Vincent Millot (2. kolo)
 Thomas Fabbiano (kvalifikován)
 Roberto Carballés Baena ''(2. kolo)
}}

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
 Peter Polansky'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017